ZMK – codice valutario ISO 4217 della Kwacha zambese, valuta dello Zambia